Vettor Pisani kan syfta på:

* Vettor Pisani (1324–1380), venetiansk amiral
 Vettor Pisani (född 1935), italiensk konstnär